est une expression anglaise signifiant « en public à San Francisco ». Elle peut faire référence à :

 , album de dead prez sorti le  ;
 , album de Joe Satriani sorti le  ;
 , album de Loreena McKennitt sorti en  ;
 , album de ProjeKcts Four sorti en  ;
 , album de Ry Cooder et Corridos Famosos sorti le  ;
 , album de Thee Oh Sees sorti le .

Voir aussi